Laurent Schwartz, mathématicien français (1915-2002).
 Laurent Schwartz, oncologue (cancérologue) français (1958-).